Blechbüchse steht für:
 Blechdose, behandelt die Blechbüchse als Verpackungsmaterial
 Blechbüchse (Leipzig), behandelt die Geschichte des volkstümlich so genannten Leipziger Warenhausgebäudes 
 Blechbüchsenviertel, Bezeichnung für die ehemals armen Arbeiterviertel im Norden Erfurts